David Teniers I (1582-1649), Vlaamse barokschilder
 David Teniers II (1610-1690), Vlaamse barokschilder (zoon van voorgaande)
 David Teniers III (1638-1685), Vlaamse barokschilder (zoon van voorgaande)